Pruisen, hertogdom, later koninkrijk – artikel gaat over hele geschiedenis van Pruisen
Hertogdom Pruisen, een autonome provincie onder Poolse suzereiniteit
Koninklijk Pruisen, een provincie van Polen en later het Pools-Litouwse Gemenebest
Pruisen (volk), Baltisch volk
Pruisen (provincie in Pruisen) (1829–1878), hoofdstad Koningsbergen
Pruisen (provincie in Polen)

Pruisen heet in de Duitse taal Preußen. 
 In Lünen staat een spoorwegstation, dat de officiële naam Preußen draagt en naar een zo geheten voormalige steenkoolmijn genoemd is.
 Sportclubs, voor 1919 gesticht, heten vaak ook Preußen, o.a. Preußen Münster.

De gelatiniseerde versie van de naam Pruisen luidt Borussia. Ook deze naam wordt nog gebruikt door voor 1919 ontstane organisaties, waaronder studentenverenigingen en sportclubs, waaronder enige zeer bekende.